Tassano es un apellido de origen italiano. Puede referirse a:

 Cristian Marcelo González Tassano (1996 - ), futbolista urugayo.
 Eduardo Adolfo Tassano (1959 - ),  médico, dirigente deportivo y político argentino.
 Fortunato Brescia Tassano (fdo. 1951), empresario ítalo-peruano, fundador del Grupo Breca.
 Honorio Barrios Tassano (1932-2010), político uruguayo.
 Luis Barrios Tassano (1935-1991), abogado, político y diplomático uruguayo.